Ме́сто:
 Место — местоположение, расположение, нахождение, состояние, точка и так далее.
 Место — посад, селенье в виде городка, города.
 «Место» — роман Фридриха Горенштейна.

Фамилия 
 Место, Джандоменико (род. 1982) — итальянский футболист.

См. также 
 Места
 Рабочее место
 «Место встречи изменить нельзя»
 Место жительства
 Место образования согласных
 Место под солнцем

Примечания